Miasteczko Uniwersyteckie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – zabytkowe osiedle akademickie UMK w Toruniu.

Zespół architektoniczno-urbanistyczny miasteczka uniwersyteckiego w Toruniu jest jednym z najwybitniejszych przykładów architektury doby modernizmu w Polsce.

Lokalizacja 
Miasteczko Akademickie znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bielany. Jest ograniczone od północy - tzw. laskiem bielański, od wschodu – ul. św. Józefa, od południa – ul. Gagarina, zaś od zachodu – ul. Szosa Okrężna.

Ulice 
Do głównych ulic przecinających lub stanowiących granice osiedla zaliczyć należy: Gagarina, Klemensa, Okrężną, Olszewskiego
św. Józefa, Śniadeckich oraz Wileńską.

Historia 
W okresie międzywojennym osiedle stanowiło tereny wojskowe, tartaczne, częściowo przemysłowe i łąki. Tędy przebiegały tory kolejowe do Przysieki i Czarnowa oraz dworca Toruń Zachodni (dworzec znajdował się w okolicach obecnego studenckiego klubu "Od Nowa", tory przebiegały wzdłuż obecnych ulic Gagarina i św. Józefa). Osiedle miało charakter peryferyjny.
 
Dzięki staraniom władz UMK na początku lat 60. XX w. podjęto decyzję o budowie w Toruniu miasteczka uniwersyteckiego na Bielanach. Budowa miasteczka uniwersyteckiego została włączona przez rząd do programu obchodów 500-lecia rocznicy urodzin słynnego astronoma i patrona Uczelni – Mikołaja Kopernika, a opracowana w Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej S-77 pod kierunkiem doc. dr. Ryszarda Karłowicza. Teren miasteczka zajmuje ok. 82 ha. Położone jest ono na osiedlu Bielany w północno-zachodniej części miasta. Projekt przewidywał rozbudowę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w formie jednorodnie ukształtowanego miasteczka z wyraźnym podziałem funkcjonalnym na część dydaktyczną (wydziały), usługowo-socjalną (akademiki, kluby studenckie) i centralną (rektorat, aula i biblioteka) i taki układ przestrzenny zachowany został do dnia dzisiejszego. Uroczyste otwarcie kampusu nastąpiło 2 października 1973 roku. Od lat 90. XX w. do dziś miasteczko akademickie jest rozbudowywane, a od czerwca 2014 roku połączono je z centrum linią tramwajową.

W 2018 roku miasteczko uniwersyteckie znalazło się w zestawieniu stu najważniejszych budynków stulecia, przygotowanym przez miesięcznik „Architektura Murator” z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

31 maja 2019 roku Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania Miasteczka Akademickiego do rejestru zabytków. Wpisu tego dokonano 20 stycznia 2020 roku.

Wydziały i instytuty na terenie kampusu 
Spośród wszystkich 16 wydziałów uczelni swoją siedzibę na terenie kampusu mają:

Inne instytucje 
Na terenie miasteczka uniwersyteckiego znajduje się jeszcze:

Pomniki 

Pomniki na terenie miasteczka:

Fontanna

Inne kampusy w Toruniu 

W Toruniu oprócz Miasteczko Akademickie na Bielanach istnieją jeszcze:
 tzw. mały kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zlokalizowany w kwartale ulic Mickiewicza, Moniuszki, Słowackiego i Tujakowskiego – znajdują się tam Domy Studenckie nr 1, 2, 3, 5 i 6,
 kampus Akademii Kultury Społecznej i Medialnej zlokalizowany w zachodniej części miasta w dzielnicy Starotoruńskie Przedmieście, w pobliżu Portu Drzewnego.

Zobacz też 
 Stacja pomp Nowe Bielany w Toruniu
 Ogród Jordanowski im. gen. Tokarzewskiego w Toruniu

Przypisy 

Dzielnice i osiedla Torunia
Toruń
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Zabytki nieruchome w Toruniu
Architektura w Toruniu